Józef Kopczyński (oficer)
 Józef Kopczyński (rzeźbiarz)